Хаба́ровская краева́я филармо́ния — филармония в Хабаровске.

История 

Основана в 1938 году.

В первые годы филармония работала в здании Хабаровского училища искусств по адресу улица Волочаевская, д. 162, в настоящее время занимает два исторических здания, одно — дом бывшего Военного собрания по улице Шевченко, д. 7 (концертный зал, камерный зал); второе — административный корпус и репетиционный зал по улице Муравьёва-Амурского, д. 8.

В 1961 году к филармонии был присоединён оркестр Хабаровского Радиокомитета, тогда же он получил новое название «Дальневосточный симфонический оркестр».

 Большой зал: количество мест — 462. После реконструкции в 2002 году установлен единственный на Дальнем Востоке электронный орга́н Renaissance by Allen.
 Камерный зал: количество мест — 98.
Хабаровскую краевую филармонию посещают с гастролями российские и зарубежные исполнители.

Оркестры 
 Дальневосточный академический симфонический оркестр: «визитная карточка» Дальнего Востока — создан в 1936 году.
 Камерный оркестр «Серенада» — создан в 1967 году.
 Оркестр камерной музыки «Глория» — создан в 1992 году.
 Оркестр русских народных инструментов — создан в 2010 году.

Ансамбли 
 Концертный ансамбль «Дальний Восток» — создан в 1978 году. Художественный руководитель ансамбля — заслуженный артист России Сергей Осадчий.

Коллективы 
 Филармонический театр «Геликон» — первая премьера состоялась в 2000 году. Мастера художественного слова под музыкальное сопровождение исполняют спектакли повести «Метель», «Борис Годунов», «Флорентийские ночи», «Из пламя и света рожденное слово», «Золотой и серебряный век».
 Трио «Аllegro» (скрипка, виолончель, фортепиано). Музыкальные сказки для детей младшего школьного возраста.

Фестивали в 2013 году 
 Третий международный музыкальный фестиваль.
 III Дальневосточный органный фестиваль «Ренессанс».
 V Дальневосточный фестиваль народной музыки «На Амурских просторах»
 Второй международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета.
 Первый международный фестиваль классической музыки Юрия Башмета.
 Фестиваль «Салют, Победа» к 65-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
 II Дальневосточный пасхальный фестиваль «Светлый праздник Пасхи».
 II Дальневосточный фестиваль органной музыки «Ренессанс».

Выдающиеся люди филармонии 
 Тиц, Виктор Зигфридович (1938—2006) — дирижёр Дальневосточного симфонического оркестра, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1981), Народный артист России (2002), Почётный гражданин города Хабаровска
 Соболевский, Вячеслав Львович (1937—2008) — художественный руководитель Хабаровской краевой филармонии, возглавлял её 25 лет (всего проработал в филармонии 42 года), Заслуженный артист России.

Публикации 
 Статьи о работе филармонии публикуются в газетах «Тихоокеанская звезда», «Приамурские ведомости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Аргументы недели», «Коммерсант», «Хабаровские вести», «Молодой дальневосточник», «Хабаровская неделя», в краевом журнале «Главный город».
 Концерты, идущие в филармонии, транслируются в эфир телерадиокомпаниями «Губерния», ГТРК «Дальневосточная», радиостанцией «Восток России».

Примечания

См. также 
 Хабаровский краевой музыкальный театр
 Хабаровский краевой театр драмы и комедии
 Белый театр
 Театр пантомимы «Триада»
 Хабаровский краевой театр кукол
 Хабаровский краевой театр юного зрителя
 Биробиджанская областная филармония
 Приморская краевая филармония

Ссылки 
 Хабаровская краевая филармония на сайте «Союз концертных организаций»
 Хабаровская краевая филармония на сайте inxa.ru
 Хабаровская краевая филармония на сайте «27-й регион. Афиша Хабаровска»
 Хабаровская краевая филармония на сайте «Д. В. Хаб.»
 Хабаровская краевая филармония на сайте Хабаровского края «Провинция. Ру.»
 t.me/filarmoniya_khv
Филармонии России
Культура Хабаровска
Появились в 1938 году в России
1938 год в Хабаровском крае